Барка — річкове несамохідне вантажне судно.

Прізвище 

 Барка Василь Костянтинович, справжнє ім'я Василь Костянтинович Очерет (1908—2003) — український письменник і перекладач.
 Гамількар Барка (270—228 рр. до н. е.) — карфагенський полководець і державний діяч.
 Ганнібал Барка (247 або 246—183 рр. до н. е.) — карфагенський військовий та політичний діяч, один з найкращих полководців давнини, ворог Римської республіки.
 Гасдрубал Барка (240—207 роки до н. е.) — син Гамількара Барки, молодший брат Ганнібала, карфагенський полководець.
 Магон Барка (243—203 рр. до н.е) — відомий карфагенський військовик часів Другої Пунічної війни.
 Педро Кальдерон де ла Барка (1600—1681) — іспанський драматург та поет.

Топонім 

 Барка — місто в Омані.
 Барка — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Сорія.
 Барка — поселення в общині Дівача, Регіон Обално-крашка, Словенія.
 Гаш-Барка — один із шести регіонів (зоба) Еритреї.
 Понте-да-Барка — селище міського типу в Португалії, центр однойменного муніципалітету.
 Сант-Андреу-да-ла-Барка — муніципалітет в Автономній області Каталонія Іспанії.

Див. також 
 Барк (значення)